Die Skol World Darts Championship 1999 wurden vom 28. Dezember 1998 bis 3. Januar 1999 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 6. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der die letzten vier der insgesamt fünf Weltmeisterschaften alle gewann. Im Finale traf er auf Peter Manley, der gegen Taylor mit 2:6 Sätzen verlor.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld wurde im Vergleich zu den vorherigen Weltmeisterschaften von 24 auf 32 Spieler erhöht. Diese kamen aus 5 verschiedenen Ländern. Gespielt wurde im K.-o.-System.

Debütanten

Setzliste

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 

 Ergebnisse

1999
Dartveranstaltung 1998
Dartveranstaltung 1999
Dartwettbewerb in Purfleet